Na této stránce naleznete chronologický seznam významných osobností, které zemřely v roce 2020. Je možné přidávat i osobnosti, které ještě nemají vlastní článek, pokud je pravděpodobné, že splňují podmínku encyklopedické významnosti. Osobnosti jsou řazeny v rámci dnů abecedně podle příjmení, příp. pseudonymu.

Typická položka by měla mít strukturu:

 Jméno (či pseudonym), věk, národnost a povolání, příčina smrti (pokud je známa) a reference. Pokud z reference jednoznačně nevyplývá datum úmrtí, je vhodné to uvést poznámkou „oznámeno v tento den“.

Česko

Leden 
 2. ledna
 Bohumír Kolář, 87 let, pedagog, publicista a kulturní činitel

 3. ledna
 Václav Čapek, 85 let, rozhlasový a televizní tvůrce

 4. ledna
 Stanislav Firtl, 74 let, automobilový závodník

 5. ledna
 Čestmír Hofhanzl, 78 let, politik a biolog

 8. ledna
 Roman Matoušek, 55 let, plochodrážní závodník
 Zdeněk Nikodým, 93 let, hokejista

 9. ledna
 Ivan Passer, 86 let, česko-americký filmový scenárista a režisér
 Milan Balabán, 75 let, bývalý senátor ODS za Ostravsko
 Petar Introvič, 68 let, zpěvák
 Karel Saitl, 95 let, vzpěrač

 11. ledna
 Jan Plovajko, 97 let, plukovník a válečník

 14. ledna
 Josef Čermák, 91 let, literární historik, editor a překladatel
 Naděžda Kniplová, 87 let, operní pěvkyně, hudební pedagožka, profesorka a vysokoškolská pedagožka

 16. ledna
 Madla Vaculíková, 94 let, spisovatelka

 17. ledna
 Jolanda, 55 let, kartářka a věštkyně

 18. ledna
 Adolf Jílek, 70 let, politik
 Petr Pokorný, 86 let, evangelický teolog, filozof, biblista-novozákoník, historik a vysokoškolský pedagog

 19. ledna
 Hana Ezrová, 92 let, československá hráčka a funkcionářka basketbalu

 20. ledna
 Jaroslav Kubera, 72 let, politik

 21. ledna
 Otto Bertis Bubeníček, 76 let, cirkusový artista, otec bratrů Bubeníčků (Otto a Jiří)

 25. ledna
 Otakar Mareček, 76 let, veslař, reprezentant a olympionik

 27. ledna
 Jiří Zahradník, 91 let, entomolog, autor řady publikací o hmyzu, fotograf a hudebník

 30. ledna
 Luboš Dobrovský, 87 let, novinář a politik
 Staša Fleischmannová, 100 let, fotografka a autorka vzpomínkové literatury
 Milan Nestrojil, 72 let, farmaceut a výtvarník

 31. ledna
 Zdeněk Hanka, 64 let, spisovatel, pohotovostní specialista a profesionální instruktor
 Miloslav Penner, 47 let, fotbalový obránce

Únor 
 2. února
 Ivan Král, 71 let, hudebník

 6. února
 Jiřina Kubíková, 89 let, husitská farářka, katechetka a teoložka
 Jiří Valenta, 86 let, lékař

 8. února
 Erazim Kohák, 86 let, filozof a publicista

 9. února
 Emil Škrabiš, 80 let, politik a zemědělský inženýr

 13. února
 Karel Neffe, 71 let, veslař
 Miloš Stehlík, 96 let, historik umění, pracovník státní památkové péče a vysokoškolský pedagog
 Marie Stiborová, 70 let, vysokoškolská pedagožka a bývalá politička

 18. února
 Lidmila Vášová, 80 let, představitelka české bibliopedagogiky, bibliopsychologie a knihovnictví
 Jaroslava Urbanová, 88 let, hudební pedagožka a autorka

 20. února
 Jaroslav Šíma, 76 let, hokejista

 21. února
 Stanislav Dvorský, 79 let, básník a teoretik

 27. února
 Ivan Vojtěch, 91 let, hudební vědec

Březen 
 1. března
 Jan Vyčítal, 77 let, zpěvák a karikaturista

 4. března
 Mirek Kovářík, 85 let, propagátor poezie

 10. března
 Eva Broklová, 81 let, historička

 11. března
 Zdeněk Karel Slabý, 89 let, spisovatel, publicista, kritik a překladatel

 12. března
 František Štěpánek, 66 let, podnikatel, uhlobaron a miliardář

 13. března
 Arnošt Herman, 87 let, právník a spisovatel
 Dana Zátopková, 97 let, atletka a oštěpařka

 14. března
 Milan Kubala, 73 let, fyzicky handicapovaný atlet
 Eva Pilarová, 80 let, zpěvačka a herečka

 15. března
 František Budín, 95 let, konferenciér a komik

 16. března
 Jaroslav Foltýn, 92 let, dirigent, hudební skladatel a pedagog
 Vratislav Slezák, 88 let, germanista, polonista a literární překladatel z němčiny

 20. března
 Vladimír Zábrodský, 97 let, hokejista

 21. března
 Jan Lacina, 76 let, geociocenolog

 27. března
 František Richter, 88 let, plochodrážní závodník

 31. března
 Otakar Leiský, 94 let, zoolog a spoluzakladatel

Duben 
 1. dubna
 Jiřina Medková, 98 let, historička umění

 2. dubna
 Zdeněk Přikryl, 91 let, sochař

 5. dubna
 Jiří Kotas, 67 let, politik a podnikatel

 6. dubna
 Tereza Spencerová, 55 let, novinářka, publicistka a trans aktivistka
 Danuše Táborská, 91 let, anestezioložka a zakladatelka
 Miloš Vacín, 79 let, bývalý fotbalista, obránce a útočník

 7. dubna
 Jan Křen, 89 let, historik

 8. dubna
 Jaroslava Brychtová, 95 let, malířka, sochařka a sklářská výtvarnice
 Luďa Klusáková, 69 let, historička

 9. dubna
 Zdeněk Jičínský, 91 let, právník a poslanec, signatář Charty 77
 Růžena Komosná, 99 let, moravská folkloristka, vyšívačka a nositelka

 15. dubna
 Jaroslav Pazdera, 57 let, fotbalista

 16. dubna
 Dušan Vančura, 82 let, zpěvák, kontrabasista, textař, hudební aranžér a překladatel
 Markéta Sedláčková, 43 let, socioložka

 17. dubna
 Vlastimil Kadlec, 85 let, sportovní novinář

 21. dubna
 Anna Rottová, 95 let, herečka a divadelní pedagožka DAMU

 23. dubna
 Heda Čechová, 91 let, rozhlasová a televizní hlasatelka
 Antonín Peltrám, 89 let, politik, v letech 1998 až 2000 ministr dopravy a spojů ČR ve vládě Miloše Zemana

 24. dubna
 Martin Ulčák, 56 let, podnikatel a miliardář

 27. dubna
 Thomas Graumann, 89 let, brněnský rodák židovského původu

 28. dubna
 Walerian Bugel, 51 let, duchovní a teolog
 Ruth Hálová, 94 let, mikrobioložka a amatérská malířka
 Ladislav Hejdánek, 92 let, filosof a kritický žák

 29. dubna
 Milan Šamánek, 88 let, lékař
 Miroslav Veverka, 92 let, právník, kriminolog, soudce a spisovatel

Květen 
 6. května
 Karel Weinlich, 90 let, rozhlasový režisér

 7. května
 Bedřich Housa, 94 let, autor a rytec

 9. května
 Ivo Křen, 56 let, český grafik a kurátor uměleckoprůmyslových sbírek Východočeského muzea v Pardubicích

 10. května
 Anna Gavendová, 73 let, orientační běžkyně

 11. května
 Peter Nemšovský, 77 let, atlet
 Čestmír Řanda mladší, 60 let, herec, scénograf, producent a výtvarník
 Miloslav Stingl, 89 let, cestovatel, etnograf a spisovatel

 12. května
 Radim Novák, 42 let, fotbalista

 21. května
 Miroslava Hlaváčková, 78 let, historička umění a kurátorka

 22. května
 Jaroslav Stuchlík (motocyklový závodník), 71 let, silniční motocyklový závodník

 24. května
 Pavel Gregorič, 72 let, pivovarský manažer
 Zdena Tominová, 79 let, spisovatelka a představitelka disentu v ČSSR

 28. května
 Jaroslav Švach, 47 let, fotbalový obránce a záložník

Červen 
 1. června
 Milan Černohouz, 77 let, zpěvák a podnikatel
 Josef Smolka, 81 let, volejbalista

 4. června
 Jaroslav Janoš, 73 let, fotbalový trenér

 5. června
 Jiří Hanák, 82 let, novinář

 16. června
 Roman Kubička, 71 let, malíř

 17. června
 Petr Král, 78 let, básník

 23. června
 Martin Schulz, 66 let, novinář

 24. června
 Kamil Prachař, 89 let, herec

 25. června
 Radovan Procházka, 93 let, politický vězeň a zpravodajský důstojník

Červenec 
 2. července
 Jiří T. Kotalík, 69 let, historik architektury

 4. července
 Václav Hegr, 67 let, římskokatolický duchovní
 Bohumil Mraček, 84 let, hokejista

 10. července
 Miloš Jakeš, 97 let, komunistický politik
 Svatopluk Matyáš, 90 let, herec

 14. července
 Jindřich Kabát, 67 let, psycholog a politik

 16. července
 Milan Ressel, 86 let, malíř, grafik, ilustrátor a restaurátor

 22. července
 Miloš Nesvadba, 95 let, výtvarník a herec

 23. července
 Ludmila Vachtová, 66 let, kritička a historička umění

 27. července
 Jan Skopeček, 94 let, herec a dramatik

 30. července
 Kurt Hennrich, 88 let, lyžař

Srpen 
 4. srpna
 Jiří Horáček, 79 let, hudební skladatel

 7. srpna
 Tomáš Grulich, 69 let, politik

 16. srpna
 Ladislav Jirků, 74 let, politik a vysokoškolský učitel

 17. srpna
 Stanislav Kadečka, 44 let, právník

 19. srpna
 Oldřich Čech, 92 let, ortoped

 30. srpna
 Marián Huťka, 77 let, fotbalista

 31. srpna
 Miloš Říha, 61 let, hokejista a hokejový trenér

Září 
 2. září
 Jiřina Fikejzová, 93 let, textařka
 František Vaněk, 88 let, hokejista

 3. září
 Karel Knesl, 78 let, fotbalista

 5. září
 Jiří Menzel, 82 let, režisér a herec

 7. září
 Jiřina Prekopová, 90 let, dětská psycholožka

 8. září
 Miroslav Beránek, 75 let, hokejista

 14. září
 Břetislav Enge, 70 let, automobilový závodník

 17. září
 Luboš Perek, 101 let, astronom

 27. září
 Ivo Vykydal, 55 let, politik

Říjen 
 2. října
 Martin Havelka, 62 let, herec

 3. října
 Karel Fiala, 95 let, zpěvák a herec

 4. října
 Václav Karlík, 86 let, hokejista

 4. října
 Theodor Pártl, 87 let, sbormistr Pěveckého sboru Jihočeských učitelek

 5. října
 Josef Slíva, 83-84 let, architekt

 8. října
 Miloslav Šerý, 91 let, fotbalista

 13. října
 Bohumil Teplý, 88 let, sochař

 15. října
 Ivan Netuka (matematik), 76 let, matematik

 16. října
 Ladislav Dušek (herec), 77 let, herec
 Daniela Krhutová, 47 let, herečka a zpěvačka

 19. října
 Jana Andresíková, 79 let, herečka

 20. října
 Jindřich Černý, 90 let, dramatik a divadelní kritik
 Zdeněk Dolanský, 68 let, herec
 Milan Holomoj, 83 let, fotbalista

 25. října
 Vnislav Fruvirt, 97 let, římskokatolický kněz

 26. října
 Zeno Kaprál, 79 let, básník

 27. října
 Daniel Kopál, 49 let, moderátor

 31. října
 Rudolf Zahradník, 92 let, fyzikální chemik

Listopad 
 1. listopadu
 Eva Zikmundová, 88 let, sopranistka

 2. listopadu
 Marcel Grün, 73 let, astronom a spisovatel

 3. listopadu
 Jan Bouzek, 85 let, klasický archeolog

 4. listopadu
 Jan Vrba (politik), 83 let, ekonom a politik

 6. listopadu
 Zdeněk Ďuriš, 55 let, fotbalista

 8. listopadu
 Ulrika Kotajná, 49 let, herečka

 12. listopadu
 Valja Stýblová, 98 let, spisovatelka

 13. listopadu
 Bohumil Král, 79 let, zoolog

 20. listopadu
 František Reichel, 82 let, politik

 24. listopadu
 Kamila Moučková, 92 let, moderátorka

 27. listopadu
 Miroslav Rys, 88 let, hokejista a fotbalista

Prosinec 
 4. prosince
 Marie Rút Křížková, 88 let, literární historička
 Antonín Jaroslav Liehm, 96 let, filmový a literární kritik

 6. prosince
 Jaromír Kohlíček, 67 let, politik

 7. prosince
 Vadim Petrov, 88 let, hudební skladatel

 11. prosince
 Hana Sitnianská-Mičechová, 74 let, moderní gymnastka
 12. prosince
 Adam Rucki, 69 let, katolický duchovní

 13. prosince
 Jaroslav Mostecký, 57 let, spisovatel fantasy

 14. prosince
 Pavel Kamas, 73 let, operní pěvec a pedagog

 18. prosince
 Jiří Hálek, 90 let, herec

 20. prosince
 Svatopluk Karásek, 78 let, písničkář a evangelický duchovní

 21. prosince
 Karel Vachek, 80 let, režisér dokumentárních filmů a pedagog FAMU
 
 22. prosince
 Jindřich Hojer, 96 let, skaut z pražské Dvojky, chemik a pedagog. Chlapecká předloha postavy Jindry Hojera z Rychlých šípů

 24. prosince
 Josef Tondra, 72 let, fotbalista

 27. prosince
 Ladislav Mrkvička, 81 let, herec

Svět

Leden 
 1. ledna
 Lexii Alijai, 21 let, americká rapperka
 Alexandr Alexandrovič Blagonravov, 86 let, ruský konstruktér (zemřel v noci ze 31. prosince na 1. ledna)
 Don Larsen, 90 let, americký baseballista
 David Stern, 77 let, dlouholetý komisionář NBA

 3. ledna
 Abú Mahdí Al-Mohandas, 65 let, irácký velitel
 Nathaël Julan, 23 let, francouzský fotbalista
 Kásim Sulejmání, 62 let, velitel íránských jednotek Quds

 5. ledna
 Anri Džergenija, 78 let, abchazský právník, soudce, prokurátor, politik a bývalý premiér Abcházie
 Tamar Ejtan, 100 let, izraelský sochař
 Antoni Morell, 78 let, andorrský spisovatel píšící katalánsky
 David Albin Zywiec Sidor, 72 let, americký římskokatolický kněz
 Hans Tilkowski, 84 let německý fotbalista

 6. ledna
 Emily Landau, 59 let, expert v mezinárodních vztazích
 Wilfried F. Schoeller, 78 let, německý spisovatel, literární kritik a profesor
 Petr Wertheimer, 72 let, jazzový hudebník

 7. ledna
 Igor Avrnin, 62 let, izraelský atlet a sportovec
 Harry Hains, 27 let, australský herec
 Silvio Horta, 45 let, americký scenárista
 Neil Peart, 67 let, kanadský bubeník a skladatel

 8. ledna
 Edd Byrnes, 87 let, americký herec
 Buck Henry, 89 let, americký scenárista a herec
 Infantka Pilar, 83 let, španělská infantka

 9. ledna
 Ivan Passer, 86 let, česko-americký filmový scenárista a režisér
 Mike Resnick, 77 let, americký sci-fi spisovatel

 10. ledna
 Wolfgang Dauner, 84 let, německý jazzový klavírista
 Kábús ibn Saíd, 79 let, sultán Ománu

 11. ledna
 Juraj Tandler, 85 let, slovenský hudební skladatel a pedagog
 Gyula Zaránd, 76 let, francouzsko-maďarský fotograf

 12. ledna
 Paulo Gonçalves, 40 let, motocyklový závodník
 Francis MacNutt, 94 let, americký katolický kněz a představitel hnutí charismatické obnovy
 Roger Scruton, 75 let, britský filosof, estetik, politolog, spisovatel a hudebník

 13. ledna
 Jean Delumeau, 96 let, francouzský historik
 Homero Gómez González, 50–51 nebo 49–50 let, mexický environmentalista a místní politik

 16. ledna
 Christopher Tolkien, 95 let, syn anglického spisovatele J. R. R. Tolkiena

 17. ledna
 Pietro Anastasi, 71 let, italský fotbalista
 Derek Fowlds, 82 let, britský herec
 Khágendra Thapa Magar, 27 let, nepálský bývalý nejmenší žijící člověk na světě

 18. ledna
 David Olney, 71 let, americký folkový písničkář

 19. ledna
 Jimmy Heath, 93 let, americký jazzový saxofonista a hudební skladatel
 Ikkó Narahara, 88 let, japonský fotograf

 20. ledna
 Jozef Balažovič, 83 let, slovenský fotbalový trenér

 21. ledna
 Terry Jones, 77 let, velšský komik a režisér, jeden z šesti členů komediální skupiny Monty Python
 Tengiz Sigua, 85 let, gruzínský politik a premiér

 23. ledna
 Jozef Balažovič, 83 let, slovenský fotbalový trenér a vysokoškolský pedagog
 Gudrun Pausewang, 91 let, německá spisovatelka a učitelka

 24. ledna
 Rob Rensenbrink, 72 let, nizozemský fotbalista

 26. ledna
 Kobe Bryant, 41 let, americký dvojnásobný olympijský vítěz v basketbalu
 Vsevolod Čaplin, 51 let, ruský pravoslavný duchovní a ideolog
 Ján Čomaj, 84 let, slovenský novinář
 Santu Mofokeng, 63 let, jihoafrický zpravodajský a dokumentární fotograf
 Louis Nirenberg, 94 let, kanadsko-americký matematik

 28. ledna
 Hergo, 68 let, francouzský fotograf
 Dyanne Thorne, 83 let, americká herečka, pin-up girl, modelka a showgirl

 30. ledna
 William Mitchell, 94 let, anglický sochař, umělec a designér

 31. ledna
 Mary Higgins Clark, 92 let, americká spisovatelka irského původu
 Mirza Khazar, 72 let, ázerbájdžánský autor, politický analytik, moderátor, rozhlasový novinář, vydavatel, překladatel Bible
 Janez Stanovnik, 97 let, slovinský politik, právník a ekonom

Únor 
 1. února
 Ilie Bărbulescu, 62 let, rumunský fotbalový obránce/libero a reprezentant
 Andy Gill, 64 let, britský kytarista a hudební producent

 3. února
 George Steiner, 90 let, francouzsko-americký literární teoretik a spisovatel židovského původu

 4. února
 Giancarlo Bergamini, 93 let, italský sportovní šermíř
 Andrej Mojžiš, 94 let, slovenský herec

 5. února
 Stanley Cohen, 97 let, americký biochemik a biolog, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství
 Kirk Douglas, 103 let, americký herec

 7. února
 Li Wen-liang, 33 let, čínský oftalmolog

 8. února
 Jacques Cuinières, 76–77 let, francouzský novinář a fotograf

 11. února
 Joseph Vilsmaier, 81 let, německý filmový režisér a producent

 12. února
 Geert Hofstede, 91 let, nizozemský sociolog
 Rajendra Pachauri, 79 let, indický inženýr a šéf Mezivládního panelu pro změny klimatu

 13. února
 Robert Suckale, 76 let, německý historik umění a medievalista

 14. února
 Lynn Cohen, 86 let, americká herečka
 Adama Kouyaté, 91–92 let, malijský fotograf

 15. února
 Caroline Flacková, 40 let, anglická moderátorka

 16. února
 Harry Gregg, 87 let, severoirský fotbalový brankář
 Barry Hulshoff, 73 let, nizozemský fotbalista
 John Liebenberg, 61–62 let, jihoafrický fotoreportér

 17. února
 Vladimír Svitek, 57 let, slovenský hokejista

 18. února
 José F. Bonaparte, 91 let, argentinský paleontolog
 Flavio Bucci, 72 let, italský filmový a divadelní herec

 19. února
 Jens Nygaard Knudsen, 78 let, dánský návrhář
 Bashar Barakah Jackson (Pop Smoke), 20 let, americký rapper a skladatel

 21. února
 Karol Fako, 88 let, slovenský hokejista

 22. února
 Kiki Dimula, 88 let, řecká básnířka

 23. února
 János Göröcs, 80 let, maďarský fotbalista

 24. února
 Katherine Johnson, 101 let, americká matematička

 25. února
 Mario Bunge, 100 let, argentinský filozof a fyzik
 Dmitrij Timofejevič Jazov, 95 let, ruský voják, důstojník, a politik
 Husní Mubárak, 91 let, egyptský politik a prezident

 28. února
 Freeman Dyson, 96 let, britský teoretický fyzik a matematik

Březen 
 1. března
 Ernesto Cardenal, 95 let, nikaragujský básník, římskokatolický kněz, teolog osvobození a aktivista
 Jack Welch, 84 let, americký manažer

 2. března
 Gabriel Altmann, 88 let, německý lingvista
 Stanisław Kania, 92 let, polský komunistický politik
 Peter Morvay, 51 let, slovenský novinář a politický komentátor

 4. března
 Helmuth Euler, 86 let, německý autor literatury faktu, fotograf a filmař
 Javier Pérez de Cuéllar, 100 let, peruánský diplomat, generální tajemník OSN
 Robert Šavlakadze, 86 let, gruzínský atlet a olympijský vítěz

 5. března
 Susanna Majuri, 41 let, finská fotografka

 6. března
 Henri Richard, 84 let, kanadský hokejista
 McCoy Tyner, 81 let, americký jazzový pianista

 7. března
 Jair Marinho, 83 let, brazilský fotbalista

 8. března
 Max von Sydow, 90 let, švédský herec

 9. března
 Anton Coppola, 102 let, americký dirigent a hudební skladatel
 José Jiménez Lozano, 89 let, španělský spisovatel a novinář
 Barbara Neely, 78–79 let, americká spisovatelka a aktivistka

 11. března
 József Gyuricza, 86 let, maďarský šermíř

 12. března
 Wolfgang Hofmann, 78 let, německý judista
 John Lyons, 87 let, anglický lingvista
 Tonie Marshall, 68 let, francouzsko-americká herečka

 14. března
 Janusz Narzyński, 92 let, polský luterský duchovní, biskup a vysokoškolský učitel
 Genesis P-Orridge, 70 let, anglický hudebník a básník

 17. března
 Eduard Limonov, 77 let, ruský spisovatel, disident a politik
 Betty Williamsová, 76 let, severoirská politická aktivistka
 Alfred Worden, 88 let, americký kosmonaut

 19. března
 Peter Whittingham, 35 let, anglický fotbalista

 20. března
 Pradip Kumar Banerjee, 83 let, indický fotbalista a trenér
 Amadeo Carrizo, 93 let, argentinský fotbalista
 Kenny Rogers, 81 let, americký zpěvák

 21. března
 Dov Ben Me'ir, 92 let, izraelský politik a bývalý poslanec Knesetu
 Ray Mantilla, 85 let, americký jazzový bubeník
 Lorenzo Sanz, 76 let, španělský sportovní funkcionář

 22. března
 Julie Felix, 81 let, americká folková zpěvačka
 Ciprian Foias, 86 let, rumunský matematik

 23. března
 Lucia Bosè, 89 let, italská herečka
 Lucien Sève, 93 let, francouzský marxistický psycholog a filosof

 24. března
 Manu Dibango, 86 let, kamerunský zpěvák a saxofonista
 Bill Rieflin, 59 let, americký bubeník
 Albert Uderzo, 92 let, francouzský kreslíř a ilustrátor

 25. března
 Nemai Ghosh, 85 let, indický fotograf

 26. března
 Michel Hidalgo, 87 let, francouzský fotbalista a trenér
 Michael Sorkin, 71 let, americký architekt, urbanista, spisovatel a akademik

 29. března
 Philip Warren Anderson, 96 let, americký fyzik a nositel Nobelovy ceny za fyziku
 Jurij Vasiljevič Bondarev, 96 let, ruský sovětský spisovatel
 José Luis Capón, 72 let, španělský fotbalový obránce a reprezentant
 Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, 75 let, italský profesní rytíř Maltézského řádu
 Tomas Oneborg, 62 let, švédský fotograf
 Krzysztof Penderecki, 86 let, polský skladatel klasické hudby a oper

 30. března
 Manolis Glezos, 97 let, řecký politik
 Bill Withers, 81 let, americký soulový zpěvák, kytarista a klavírista

 31. března
 Eva Krížiková, 85 let, slovenská herečka
 Wallace Roney, 59 let, americký jazzový trumpetista

Duben 
 1. dubna
 Dušan Bartovič, 76 let, slovenský fotbalista
 Cristina, 61 let, americká zpěvačka
 Ellis Marsalis, 85 let, americký jazzový klavírista a hudební pedagog
 Floris Michael Neusüss, 83 let, německý fotograf
 Bucky Pizzarelli, 94 let, americký jazzový kytarista

 2. dubna
 Juan Giménez, 76 let, argentinský komiksový kreslíř a spisovatel

 3. dubna
 Jútokutaiši Akijama, 84–85 let, japonský umělec, fotograf a příležitostný politik

 4. dubna
 Luis Eduardo Aute, 76 let, španělský zpěvák a kytarista
 Victor Skrebneski, 90–91 let, americký fotograf

 5. dubna
 Honor Blackmanová, 94 let, anglická herečka
 Margaret Burbidgeová, 100 let, americká astrofyzička britského původu
 Mahmúd Džibríl, 67 let, libyjský politik
 Pentti Linkola, 87 let, finský environmentalista

 7. dubna
 Donato Sabia, 56 let, bývalý italský atlet a halový mistr Evropy
 Hal Willner, 64 let, americký hudební producent

 10. dubna
 Jymie Merritt, 93 let, americký jazzový kontrabasista

 11. dubna
 John Horton Conway, 82 let, britský matematik
 Justus Dahinden, 94 let, švýcarský architekt

 12. dubna
 Peter Bonetti, 78 let, anglický fotbalový brankář
 Anthony Causi, 48 let, americký fotograf
 Stirling Moss, 90 let, britský pilot Formule 1
 Elijahu Bakši-Doron, 78 let, bývalý vrchní sefardský rabín Izraele

 13. dubna
 Rjó Kawasaki, 73 let, japonský kytarista
 Rick May, 79 let, dabér a herec

 14. dubna
 Markus Raetz, 78 let, švýcarský malíř, sochař a fotograf

 15. dubna
 Joe Brown, 89 let, britský horolezec
 Rubem Fonseca, 94 let, brazilský spisovatel
 Henry Grimes, 84 let, americký jazzový kontrabasista
 Lee Konitz, 92 let, americký jazzový altsaxofonista
 John Pfahl, 81 let, americký fotograf
 Shahin Shahablou, 56 let, íránský fotograf

 16. dubna
 Luis Sepúlveda, 70 let, chilský spisovatel

 17. dubna
 Gilbert Garcin, 90 let, francouzský fotograf
 Norman Hunter, 76 let, anglický fotbalista

 18. dubna
 Sue Davies, 87 let, anglická galeristka a kurátorka

 19. dubna
 Gene Deitch, 95 let, americký režisér a producent animovaných filmů

 21. dubna
 Florian Schneider, 73 let, německý hráč na syntezátory a skladatel německé electro skupiny Kraftwerk

 22. dubna
 Hartwig Gauder, 65 let, východoněmecký atlet a chodec
 John E. Otto, 81 let, prozatímní ředitel FBI

 24. dubna
 Hamilton Bohannon, 78 let, americký perkusionista
 Ki Daophet Niuhuang, 47, laoský zpěvák

 25. dubna
 James B. Adams, 93 let, americký prokurátor a prozatímní ředitel FBI
 Per Olov Enquist, 85 let, švédský spisovatel
 Gunnar Seijbold, 65 let, švédský nezávislý novinářský fotograf a hudebník

 26. dubna
 Georges-Jean Arnaud, 91 let, francouzský spisovatel
 Gid'on Pat, 87 let, izraelský politik a bývalý poslanec Knesetu

 27. dubna
 Marc Garanger, 84 let, francouzský fotograf

 28. dubna
 Eddy Pieters Graafland, 86 let, nizozemský fotbalový brankář

 29. dubna
 Vladimír Dedeček, 90 let, slovenský architekt
 Trevor Cherry, 72 let, anglický fotbalista
 Irrfan Khan, 53 let, indický herec
 Jānis Lūsis, 80 let, sovětský atlet lotyšské národnosti, oštěpař
 Maj Sjöwallová, 84 let, švédská spisovatelka

Květen 
 1. května
 Maria Singhová, 31 let, americká pravnučka rakouského císaře a posledního českého krále Karla I.

 4. května
 Michael McClure, 87 let, americký básník a dramatik

 6. května
 Brian Howe, 66 let, anglický rockový zpěvák a skladatel

 8. května
 Tomás Carlovich, 74 let, argentinský fotbalista

 9. května
 Little Richard, 87 let, americký zpěvák, skladatel a pianista

 11. května
 Christian Kieckens, 69 let, belgický architekt, fotograf a učitel

 12. května
 Renato Corti, 84 let, italský římskokatolický duchovní a emeritní biskup novarský
 Astrid Kirchherrová, 81 let, německá fotografka a designérka
 Michel Piccoli, 94 let, francouzský herec a filmový režisér
 Edin Sprečo, 73 let, jugoslávský fotbalista bosenského národnosti

 13. května
 Rolf Hochhuth, 89 let, německý spisovatel
 Clive Limpkin, 82 let, britský fotožurnalista a spisovatel

 17. května
 Lucky Peterson, 55 let, americký hudební zpěvák, kytarista a hráč na klávesové nástroje

 18. května
 Marko Elsner, 60 let, slovinský fotbalista

 20. května
 Adolfo Nicolás, 84 let, španělský jezuita

 21. května
 Alexandr Gerasimov, 61 let, ruský hokejový útočník
 Oliver E. Williamson, 87 let, americký ekonom a Nobelova cena 2009

 22. května
 Mory Kanté, 70 let, guinejský zpěvák a hráč na koru

 23. května
 Johann Weber, 93 let, rakouský římskokatolický kněz a emeritní biskup Graz–Seckau
 Bryan Wharton, 80–81 let, mezinárodně uznávaný fotožurnalista a britský fotograf

 24. května
 Jimmy Cobb, 91 let, americký jazzový bubeník
 José Roberto Figueroa, 60 let, honduraský fotbalista

 26. května
 Prahlad Džani, 90 let, indický Sádhu
 Oscar Lino Lopes Fernandes Braga, 88 let, angolský římskokatolický kněz a emeritní biskup Benguely

 28. května
 Agapit Goratchek, 64 let, kněz Ruské pravoslavné církve v zahraničí, biskup Stuttgartu a vikář berlínské eparchie

 29. května
 Alfred Kolleritsch, 89 let, rakouský spisovatel a básník
 Jerzy Pilch, 67 let, polský spisovatel, publicista a scenárista

 30. května
 Bobby Morrow, 84 let, americký sportovec, atlet, sprinter a olympionik
 Elsa Dorfman, 83 let, americká portrétní fotografka

 31. května
 Christo, 84 let, bulharsko-americký umělec
 Bob Northern, 86 let, americký jazzový hráč na lesní roh

Červen 
 1. června
 Myroslav Skoryk, 81 let, ukrajinský hudební skladatel, pedagog a hudební vědec

 8. června
 Emil Babiš, 63–64 let, slovenský skokan na lyžích
 Tony Dunne, 78 let, irský fotbalista
 Pierre Nkurunziza, 55 let, prezident Burundi

 9. června
 Paul Chapman, 66 let, velšský rockový kytarista
 Jean-Philippe Reverdot, 67 let, francouzský fotograf

 14. června
 Keith Tippett, 72 let, britský jazzový pianista a skladatel

 18. června
 Tibor Benedek, 47 let, maďarský vodní pólista
 Arturo Chaires, 83 let, mexický fotbalista

 19. června
 Ian Holm, 88 let, britský herec

 20. června
 Mario Corso, 78 let, italský fotbalista

 21. června
 Ahmed Rází, 56 let, irácký fotbalista

 22. června
 Pierino Prati, 73 let, italský fotbalista
 Joel Schumacher, 80 let, americký režisér

 24. června
 Ekkehard von Braunmühl, 79 let, německý novinář

 26. června
 Jaroslav Pollák, 72 let, slovenský fotbalista

 27. června
 Ilija Petković, 74 let, srbský fotbalista

 28. června
 Marián Čišovský, 40 let, slovenský fotbalista

 29. června
 Johnny Mandel, 94 let, americký hudební skladatel
 Benny Mardones, 73 let, americký zpěvák
 Svend Aage Rask, 84 let, dánský fotbalový brankář
 Carl Reiner, 98 let, americký herec a režisér

Červenec 
 1. července
 Georg Ratzinger, 96 let, německý duchovní, starší bratr papeže Benedikta XVI.

 5. července
 Cleveland Eaton, 80 let, americký jazzový basista
 Willi Holdorf, 80 let, německý atlet
 Volodymyr Troškin, 72 let, ukrajinský fotbalista

 6. července
 Charlie Daniels, 83 let, americký zpěvák
 Ennio Morricone, 91 let, italský hudební skladatel

 8. července
 Finn Christian Jagge, 54 let, norský lyžař
 Alex Pullin, 32 let, australský snowboardista

 10. července
 Jack Charlton, 85 let, anglický fotbalista

 12. července
 Kelly Prestonová, 57 let, americká herečka
 Eleanor Sokoloff, 106 let, americká klavíristka
 Wim Suurbier, 75 let, nizozemský fotbalista

 14. července
 Milan Šášik, 67 let, slovenský řeckokatolický biskup

 17. července
 Pam Francis, 65 let, americká fotografka
 Zenon Grocholewski, 80 let, polský arcibiskup a kardinál
 John Lewis (politik), 80 let, americký obhájce občanských práv a politik
 Silvio Marzolini, 79 let, argentinský fotbalista

 19. července
 Emitt Rhodes, 70 let, americký zpěvák

 20. července
 Doug Rogers, 79 let, kanadský judista

 21. července
 Annie Ross, 89 let, britsko-americká zpěvačka a herečka

 22. července
 Alexandr Gusev, 73 let, ruský hokejista
 Alexandr Ivanickij 82 let, ruský zápasník

 23. července
 Ludmila Vachtová, 86 let, česká historička umění

 24. července
 Ben Jipcho, 77 let, keňský atlet

 25. července
 Peter Green, 73 let, anglický kytarista a spoluzakladatel Fleetwood Mac

 30. července
 Nadine Tasseel, 66 let, belgická fotografka

Srpen 
 1. srpna
 Emil Ciocoiu, 71 let, rumunský malíř a fotograf

 3. srpna
 Ralph Klassen, 64 let, kanadský hokejista
 Isabelle Weingarten, 70 let, francouzská herečka, modelka a fotografka

 4. srpna
 Irena Sedlecká, 91 let, česká sochařka

 5. srpna
 Agathonas Iakovidis, 65 let, řecký zpěvák

 9. srpna
 Jeff Jacobson (fotograf), 74 let, americký fotograf

 12. srpna
 Pavol Biroš, 67 let, slovenský fotbalista

 13. srpna
 Steve Grossman, 69 let, americký jazzový saxofonista

 14. srpna
 Julian Bream, 87 let, anglický klasický kytarista
 Dan Budnik, 87 let, americký fotograf
 Tom Forsyth, 71 let, skotský fotbalista
 Ernst Jean-Joseph, 72 let, haitský fotbalista
 Kenneth Kunen, 74 let, americký matematik
 Pete Way, 69 let, britský baskytarista

 15. srpna
 Robert Trump, 71 let, americký podnikatel a manažer

 16. srpna
 Geršon Šafat, 92 let, izraelský politik
 Georg Volkert, 74 let, německý fotbalista

 18. srpna
 Dale Hawerchuk, 57 let, kanadský hokejista
 Sayeeda Khanam, 82 let, bangladéšská fotografka

 21. srpna
 Mohamed Ben Rehaiem, 69 let, tuniský fotbalista
 Walter Lure, 71 let, americký zpěvák a kytarista
 Pedro Nájera, 91 let, mexický fotbalista

 23. srpna
 Charlie Persip, 91 let, americký jazzový bubeník

 24. srpna
 Wolfgang Uhlmann, 85 let, německý šachový velmistr

 26. srpna
 Gerald Carr, 88 let, americký astronaut

 28. srpna
 Chadwick Boseman, 43 let, americký herec

Září 
 1. září
 Jerzy Szczakiel, 71 let, polský plochodrážní závodník, mist světa

 2. září
 David Graeber, 59 let, americký antropolog
 Kang Kek Ieu, 77 let, kambodžský ředitel věznice
 Adrianus Johannes Simonis, 88 let, nizozemský kardinál, utrechtský arcibiskup

 5. září
 Marian Jaworski, 94 let, polský kardinál, lvovský arcibiskup

 6. září
 Vaughan Jones, 67 let, novozélandský matematik

 8. září
 Alfred Riedl, 70 let, rakouský fotbalista a trenér

 11. září
 Nadhim Shaker, 62 let, irácký fotbalista a trenér
 Werner Striese, 90 let, německý sochař a fotograf

 12. září
 Navíd Afkari, 27 let, íránský wrestler

 14. září
 Petko Hristov, 69 let, bulharský římskokatolický biskup

 16. září
 Winston Groom, 77 let americký spisovatel

 17. září
 Terry Goodkind, 72 let, americký spisovatel

 18. září
 Ruth Baderová Ginsburgová, 87 let, americká právnička
 John Turner, 91 let, kanadský politik

 19. září
 Károly Fatér, 80 let, maďarský fotbalista
 Lee Kerslake, 73 let, anglický bubeník
 Ephrem M'Bom, 66 let, kamerunský fotbalista

 20. září
 Moše Šaroni, 90–91 let, izraelský politik

 21. září
 Julián Cardona, 59–60 let, mexický fotožurnalista
 Ira Sullivan, 89 let, americký jazzový trumpetista

 22. září
 Agne Simonsson, 84 let, švédský fotbalista

 23. září
 Juliette Gréco, 93 let, francouzská zpěvačka, herečka a šansoniérka

 25. září
 Goran Paskaljević, 73 let, srbský filmový režisér

 26. září
 Jacques Beurlet, 75 let, belgický fotbalista
 John D. Barrow, 67 let, anglický kosmolog, teoretický fyzik, matematik, dramatik a spisovatel

 27. září
 Jurij Fjodorovič Orlov, 96 let, jaderný fyzik

 29. září
 Helen Reddy, 78 let, australská zpěvačka a skladatelka
 Sabah al-Ahmad as-Sabah, 91 let, kuvajtský emír
 Wálter Machado da Silva, 80 let, brazilský fotbalista

 30. září
 Emyr Humphreys, 101 let, velšský spisovatel a básník

Říjen 
 2. října
 Irina Slavinová, 41 let, ruská novinářka

 4. října
 Giovanni D’Alise, 72 let, italský biskup

 6. října
 Johnny Nash, 80 let, americký zpěvák
 Eddie Van Halen, 65 nizozemsko-americký kytarista

 8. října
 Šlomo Gazit, 93 let, izraelský generál
 Silvester Habiňák, 66 let, slovenský fotbalista
 Charles Moore, 91 let, americký atlet
 Jan Szarek, 84 let, polský protestantský biskup

 12. října
 Conchata Ferrell, 77 let, americká herečka
 Jon Gibson, 80 let, americký klarinetista a saxofonista

 13. října
 Chris Killip, 74 let, manský fotograf

 16. října
 László Branikovits, 70 let, maďarský fotbalista
 Gordon Haskell, 74 let, britský zpěvák a baskytarista

 18. října
 Jozef Obert, 82 let, slovenský fotbalista

 19. října
 Spencer Davis, 81 let, velšský hudebník
 Hiroh Kikai, 75 let, japonský fotograf

 20. října
 Bruno Martini, 58 let, francouzský fotbalista

 21. října
 Frank Horvat, 92 let, chorvatsko-francouzský fotograf
 Viola Smith, 107 let, americká bubenice

 25. října
 Diane di Prima, 86 let, americká básnířka

 28. října
 Štefan Sečka, 67 let, slovenský biskup
 Billy Joe Shaver, 81 let, americký zpěvák a skladatel
 Anthony Soter Fernandez, 88 let, malajský arcibiskup

 30. října
 Robert Fisk, 74 let, britský novinář
 Nobby Stiles, 78 let, anglický fotbalista a trenér

 31. října
 Sean Connery, 90 let, skotský herec

Listopad 
 2. listopadu
 Baron Wolman, 83 let, americký fotograf

 4. listopadu
 Ken Hensley, 75 let, anglický hudebník

 6. listopadu
 King Von, 26 let, americký rapper

 7. listopadu
 Jonathan Sacks, 72 let, britský rabín

 9. listopadu
 Bruno Barbey, 79 let, francouzský fotoreportér

 10. listopadu
 Tony Waiters, 83 let, anglický fotbalista a trenér

 12. listopadu
 Albert Quixall, 87 let, anglický fotbalista
 Raman Bandarenka, 31 let, běloruský malíř, který byl údajně zabit běloruskými bezpečnostními silami

 13. listopadu
 Vidin Apostolov, 79 let, bulharský fotbalista
 Peter Sutcliffe, 74 let, anglický sériový vrah

 15. listopadu
 Ray Clemence, 72 let, anglický fotbalový brankář
 Raúl Eduardo Vela Chiriboga, 86 let, ekvádorský arcibiskup

 16. listopadu
 Henryk Roman Gulbinowicz, 97 let, polský kardinál

 17. listopadu
 Walt Davis, 89 let, americký atlet a basketbalista
 Pim Doesburg, 77 let, nizozemský fotbalista

 18. listopadu
 László Benkő, 77 let, maďarský hudebník
 Tony Hooper, 77 let, anglický písničkář a hudebník
 Adam Musiał, 71 let, polský fotbalista

 20. listopadu
 Ján Hucko, 88 let, slovenský fotbalový trenér
 Irenej (patriarcha), 90 let, patriarcha srbské pravoslavné církve

 21. listopadu
 Tamás Mihály, 73 let, maďarský hudebník

 22. listopadu
 Maurice Setters, 83 let, anglický fotbalista

 23. listopadu
 Anele Ngcongca, 33 let, jihoafrický fotbalista

 25. listopadu
 Diego Maradona, 60 let, argentinský fotbalista
 Jacques Secrétin, 71 let, francouzský stolní tenista

 26. listopadu
 Dimitar Largov, 84 let, bulharský fotbalista

 29. listopadu
 Papa Bouba Diop, 42 let, senegalský fotbalista
 Mohsen Fachrízádeh, 59 let, íránský vědec

Prosinec 
 1. prosince
 Marija Itkinová, 88 let, sovětská atletka
 Arnie Robinson, 72 let, americký atlet

 2. prosince
 Valéry Giscard d'Estaing, 94 let, bývalý francouzský prezident
 Rafer Johnson, 86 let, americký atlet

 4. prosince
 Kinuko Tanida, 81 let, japonský volejbalista

 5. prosince
 Viktor Ponědělnik, 83 let, ruský fotbalista
 Wojciech Zabłocki, 89 let, polský šermíř

 6. prosince
 Dejan Dabović, 76 let, černohorský vodní pólista
 László Kuncz, 63 let, maďarský vodní pólista
 Dennis Ralston, 78 let, americký tenista
 Tabaré Vázquez, 80 let, bývalý uruguayský prezident

 7. prosince
 Howard Wales, 77 let, americký hudebník
 Chuck Yeager, 97 let, americký pilot

 8. prosince
 Harold Budd, 84 let, americký hudebník
 Raffaele Pinto, 75 let, italský rallyový závodník
 Alejandro Sabella, 66 let, argentinský fotbalista

 9. prosince
 Vjačeslav Kebič, 84 let, bývalý běloruský premiér
 Alex Olmeda, 94 let, peruánský tenista
 Paolo Rossi, 64 let, italský fotbalista

 12. prosince
 Motjeka Madisha, 25 let, jihoafrický fotbalista
 Jack Steinberger, 99 let, americký fyzik
 Rúholláh Zam, 42 let, íránský novinář

 13. prosince
 Otto Barić, 87 let, chorvatský fotbalista a trenér

 14. prosince
 Gérard Houllier, 73 let, francouzský fotbalový trenér
 Günter Sawitzki, 88 let, německý fotbalista

 15. prosince
 Karol Šulgan, 71 let, slovenský fotbalista
 Petro Slobodjan, 67 let, ukrajinský fotbalista

 16. prosince
 Lenn Keller, 69 let, americká fotografka
 Kálmán Sóvári, 79 let, maďarský fotbalista

 17. prosince
 Lorraine Monková, 98 let, kanadská fotografka

 21. prosince
 John Fitzpatrick, 74 let, skotský fotbalista
 Alexandr Kurljandskij, 82 let, ruský scenárista a spisovatel

 22. prosince
 Claude Brasseur, 84 let, francouzský herec
 Leslie West, 75 let, americký kytarista a zpěvák

 23. prosince
 Arkadij Andriasjan, 73 let, arménský fotbalista

 24. prosince
 Jaroslav Ťažký, 66 let, slovenský fotbalista

 25. prosince
 Ladislav Vankovič, 63 let, slovenský fotbalista

 29. prosince
 Claude Bolling, 90 let, francouzský jazzový pianista
 Pierre Cardin, 98 let, francouzský módní návrhář

 30. prosince
 Eugene Wright, 97 let, americký jazzový kontrabasista

 31. prosince
 Tommy Docherty, 92 let, skotský fotbalista a trenér
 Robert Hossein, 93 let, francouzský herec a režisér

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 
Seznamy lidí